Parecis —  grupo indígena brasileiro
 Língua pareci —  língua aruaque falada pelo grupo indígena Parecis
Ou ainda:
 Parecis (Rondônia) —  município brasileiro do estado de Rondônia
 Serra dos Parecis —  formação geológica no estado de Rondônia

Desambiguação